Et torv er en planlagt, åben plads i en by. Torvet har flere betydninger:

Steder 
 Torvet (Hadsund)et torv i Hadsund, Danmark
 Torvet (Nykøbing Falster)et torv i Nykøbing Falster, Danmark
 Torvet (Trondheim)centrale plads i Trondheim, Norge
 Torvet (Ribe) centrale plads i Ribe, Danmark
 Torvet (Stavanger)centrale plads i Stavanger, Norge

Underholdning 
 Torvet (julekalender)en dansk julekalender fra 1981